Змеино — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Плисской волости.

География 
Расположена на западном побережье озера Змеино, в 7 км к юго-западу от райцентра, города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 64 человека.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)